FC Koper er en fodboldklub hjemmehørende i den slovenske havneby Koper. Klubben opstod som en fusion i 1955 mellem klubberne Aurora og Meduza. Klubben spiller sine hjemmekampe på Bonifika Stadion med plads til 4.500 tilskuere. I 2010 vandt klubben sit første slovenske mesterskab.

Titler 
 Slovenske mesterskaber (1): 2010. 
 Slovenske pokalturnering (3): 2005–06, 2006–07 og 2014–15. 
 Superpokalturnering (2): 2007 og 2011.

Europæisk deltagelse

Historiske slutplaceringer

Prva liga

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Slovenien
Etableret i 1955
Koper